Jméno a příjmení Bohumil Němec má více nositelů:

 Bohumil Němec (1873–1966) – český botanik, rektor University Karlovy a meziválečný československý politik
 Bohumil Němec (kněz) (1868–1931) – slovinský kněz českého původu
 Bohumil Němec (fotograf) (1912–1985) – český grafik a fotograf